Juryzdyka – wieś w Polsce w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka
 Juryzdyka – część miasta Dąbrowa Białostocka  w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim; dawniej samodzielna wieś
 Juryzdyka – opuszczona kolonia na Litwie, w rejonie wileńskim

Zobacz też: Jurydyka